Onderdistrict in Indonesië
 Tulung (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tulung (Pamotan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Tulung (Tulung), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Tulung (Kawedanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Tulung (Sampung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java